Лоренцо Лодичи (, род. 16 апреля 2000, Брешиа) — итальянский , международный мастер (2016), гроссмейстер (2021).

Вырос в Кьодже. Окончил Высшую школу им. Дж. Веронезе. С 2019 г. является студентом факультета машиностроения Падуанского университета.

Чемпион Италии 2018 г. (разделил 1—2 места с А. Давидом и выиграл тай-брейк со счетом 2 : 0). Бронзовый призёр чемпионата Италии 2019 г. (в дополнительном матче за медаль выиграл у Л. Морони).

Победитель юниорских чемпионатов Италии 2012, 2015 и 2017 гг. (в категориях до 12, до 16 и до 20 лет соответственно).

В составе сборной Италии участник командного чемпионата Европы 2019 г.,  2015 и 2019 гг.

В 2018 г. представлял Италию на юниорском чемпионате мира.

Участник личного чемпионата Европы 2019 г.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Лоренцо Лодичи в чемпионатах мира среди юниоров
 Выступления Лоренцо Лодичи в Кубках европейских клубов
 Выступления Лоренцо Лодичи в Кубках Митропы

Участники командных чемпионатов Европы по шахматам
Международные мастера по шахматам